Bukovica je lahko:
 Bukovica, Ribnica (Slovenija)
 Bukovica, Škofja Loka (Slovenija)
 Bukovica pri Litiji (Slovenija)
 Bukovica pri Vodicah (Slovenija)
 Bukovica pri Šentvidu (Slovenija)  
 Bukovica, Renče - Vogrsko (Slovenija)
 Bukovica, Hrvaška
 Bukovica Prekriška (Hrvaška)
 Bukovica Utinjska (Hrvaška)
 Bukovica, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Bukovica, Ivanjica (Srbija)
 Bukovica, Kiseljak (Bosna in Hercegovina)
 Bukovica, Kraljevo (Srbija)
 Bukovica, Kruševac (Srbija)
 Bukovica, Maglaj (Bosna in Hercegovina)
 Bukovica, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)
 Bukovica, Topusko (Hrvaška)
 Bukovica, Črna gora
 Nova Bukovica (Hrvaška)
 Špišić Bukovica (Hrvaška)
 Bukovica - hrib
 Bukovica, reka v Črni gori